Standart steht für:

 Standart (Zeitung), Tageszeitung in Bulgarien (ab 1992)
 Standart, die Anordnung von Messeständen, siehe Messebau #Standarten
 Standart (Yacht), Dampfyacht der Kaiserlich Russischen Marine
 StandArt (Album), Jazzalbum von Tigran Hamasyan (2022)

Siehe auch:
 Standarte (Flagge)
 Shtandart (Fregattenreplik)
 Standard (Begriffsklärung)